Kontschalowski ist ein russischer Familienname folgender Personen:

 Andrei Sergejewitsch Kontschalowski (* 1937), russischer Theater- und Filmregisseur
 Pjotr Petrowitsch Kontschalowski (1876–1956), russischer Maler